Smithfield peut désigner :

Toponymes

Smithfield (État-Libre)

Smithfield (Queensland) pas loin de Cairns
 Smithfield (Nouvelle-Galles du Sud)
 Smithfield (Australie-Méridionale), dans la banlieue nord d'Adélaïde

Smithfield (Illinois)
 Smithfield (Kentucky)
 Smithfield (Maine)
 Smithfield (Nebraska)
 Smithfield (New York)
 Smithfield (Caroline du Nord)
 Smithfield (Ohio)
 Smithfield (Pennsylvanie)
 Smithfield (Rhode Island)
 Smithfield (Utah)
 Smithfield (Virginie)
 Smithfield Township (Pennsylvanie)
 Smithfield (Virginie-Occidentale)

Smithfield (Hong Kong)

Smithfield (Dublin)

Smithfield (Cumbria)
 Smithfield, quartier du nord de Londres
 Le Smithfield General Market, bâtiment de ce quartier
 Smithfield (Birmingham)

Marques commerciales 
 Smithfield Foods est le nom d'un groupe industriel de l'agroalimentaire.
 Smithfield est le nom d'un processeur d'Intel de la série du Pentium D.
Homonymie de localités aux États-Unis